Сокращение ACB (латиницей) может означать:
 Absolute Championship Berkut — прежнее (до декабря 2018 года) название российской промоутерской компании Absolute Championship Akhmat, проводящей бои по смешанным единоборствам (ММА).
 ACB (от ) — файловый архиватор, разработанный Георгием Мечиславовичем Буяновским.
 Австралийская аттестационная комиссия () — официальный классификационный орган, сформированный правительством Австралии и занимающийся классификацией фильмов, видеоигр и публикаций.
  ().
 Условные обозначения:
 ACB — код IATA для  в округе Антрим штата Мичиган, США.
 ACB — тикер компании  на Фондовой бирже Торонто и на бирже NASDAQ.
 acb — код ISO 639-3 для  (возможно, тот же язык, что и , относящийся к  южно-бантоидных языков).

См. также 
  (кириллицей)